Alfonso Bonafede (1976) – politico italiano 
 Francesco Bonafede (1474-1558) –  botanico e medico italiano
 Francesco Bonafede Oddo, noto anche con lo pseudonimo di Francesco Ingadolce (1819-1905) – patriota e anarchico italiano
 Giacomo Bonafede Oddo, noto anche con lo pseudonimo di Giacomo Oddo (1827-1906) – scrittore e giornalista italiano
 Leonardo Bonafede, o Buonafede (...–1545) – vescovo cattolico e mecenate italiano
 Monica Bonafede (1985) – ex cestista italiana
 Niccolò Bonafede (1463-1534) – vescovo cattolico e condottiero italiano
 Salvatore Bonafede (1962) – compositore e pianista italiano